Jörger ist der Familienname folgender Personen:

 ein Adelsgeschlecht aus Oberösterreich, die Jörger von Tollet 
 Hans-Georg Jörger (1903–?), deutscher Fechter
 Johann Benedikt Jörger (1886–1957), Schweizer Psychiater
 Johann Quentin von Jörger (1624–1705), Statthalter des Erzherzogtums Österreich unter der Enns
 Johann Septimius von Jörger (Hans Septimus Jörger von Tollet; 1594–1662, nach anderen Quellen: 1596–1672), Kupferstecher, Radierer und Kunstsammler in Nürnberg
 Josef Jörger (1860–1933), Schweizer Arzt und Psychiater und erster Direktor der Klinik Waldhaus in Chur